Одеон:

 Одеон — здание для проведения певческих и музыкальных состязаний, построенное в Афинах при Перикле.
 Одеон — станции Парижского метрополитена 4-й и 10-й линий.
 Одеон — один из шести французских национальных театров

См. также